137-я пехотная дивизия:
 137-я пехотная дивизия — соединение Русской Армии Вооружённых Сил Российской Империи.
 137-я пехотная дивизия (нем. 137. Infanterie-Division) — соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии, периода Второй мировой войны.

См. также 
 137-я стрелковая дивизия 
 137-я дивизия